1/9 kan syfta på:

 ⅑ – en niondel
 1 september
 9 januari (amerikanskt datumformat)